Capidava (geslacht), een geslacht van springspinnen
Capidava (stad), oude Dacische stad in Scythia Minor, tegenwoordig Roemenië